Jaap Meijer (schrijver) (1912-1993)
 Jaap Meijer (wielrenner) (1905-1943)